Barkai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Workai, havskanal, Moluckerna, 
 Warkai, ö, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar